Сабиналито има више значења:

 Сабиналито (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сабиналито (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сабиналито (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сабиналито (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику